Европейското първенство по футбол през 1992 година се провежда в Швеция. Това е деветото европейско първенство. Финалният турнир се провежда от 10 до 26 юни 1992 г. Шампион става отборът на Дания, след победа над Германия с 2:0.

Осем държави се състезават в турнира. Седем държави преминават през фаза на квалификации.  се класира автоматично като домакин. Отборът на  се класира за първенството малко преди да се разпадне Съветският съюз и участва в турнира под името ОНД преди бившите съветски републики да сформират собствени национални отбори след турнира. Отборът на ОНД се състои от следните вече бивши съветски републики: Русия, Украйна, Беларус, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизстан, Армения, Молдова и Таджикистан. Пет от петнадесет бивши републики не са членове на ОНД и затова не изпращат играчи: Азербейджан, Естония, Грузия, Латвия и Литва.

 се класира за турнира, но поради югославските воини отборът е дисквалифициран и се класира вторият отбор от квалификационната група – . Те изненадват континента, побеждавайки първо защитаващите титлата си европейски шампиони  на полуфинала, както и тогавашния световен шампион  във финала.

Квалификации 

 Германия участва за първи път като единен отбор на европейско първенство;
 Дания участва на мястото на Югославия поради политически причини;
 СССР успява да се класира, малко преди да се разпадне като държава. ОНД е отбор, сформиран от някои страни членки на бившия СССР.

Стадиони

Съдии 

  Бо Карлсон
  Ги Гьоталс
  Шандор Пул
  Бруно Галер
  Жерар Биже

  Арон Шмидхубер
  Алексей Спирин
  Тулио Ланезе
  Петер Микелсен
  Джон Бланкенщайн

  Хосе Роса дос Сантос
  Емилио Сориано Аладрен
  Хуберт Форстингер
  Пиерлуиджи Пайрето
  Курт Рьотлисбергер

Резултати

Групова фаза

Група A

Група B

Фаза на директни елиминации

Полуфинали

Финал

Статистика 
3 гола
  Хенрик Ларсен
  Карл-Хайнц Ридле
  Денис Бергкамп
  Томас Бролин

2 гола
  Жан-Пиер Папен
  Томас Хаблер
  Франк Рийкард
  Ян Ериксон

1 гол
  Игор Доброволски
  Джон Йенсен
  Ларс Елстрюп
  Ким Вилфорт
  Дейвид Плат
  Щефан Ефенберг
  Юрген Клинсман
  Роб Вичге
  Пол МакСтей
  Брайън МакКлеър
  Гари МакАлистър
  Кенет Андерсон

 Най-бързо вкаран гол: 2-ра минута – Франк Рийкард (Нидерландия срещу Гемания)

Европейски първенства по футбол
Футбол в Швеция